Фусо:
 «Фусо» — броненосец казематного типа японского императорского флота.
 «Фусо» — тип линейных кораблей японского императорского флота.
 «Фусо (линкор)» — линкор японского императорского флота типа Фусо.
 Фусо — посёлок в Японии, находящийся в уезде Нива префектуры Айти.